Zbigniew Kosiński – polski łucznik
 Zbigniew Kosiński – polski poeta